Kuday ist der Familienname folgender Personen:

 Hüseyin Kuday (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Oktay Kuday (* 1979), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Kutay